Llano, az AMD egyik processzortípusa
 llano, Dél-Amerika füves síkságának spanyol eredetű neve

 Amerikai Egyesült Államok
 Llano, önkormányzat nélküli település Kalifornia államban
 Llano, város Texas államban